Ochagavia bezeichnet:

 die Gattung Ochagavia innerhalb der Familie der Bromeliengewächse (Bromeliaceae)
 Ochagavía, eine spanische Ortschaft im Municipio de la Comunidad Foral de Navarra.